Наводнение — природное бедствие.

Литература 
  () — новелла Э. Золя (1880).
 «Наводнение» — рассказ Е. И. Замятина (1929).

Фильмы 
 «Наводнение» () — российско-французский фильм 1993 года по мотивам одноимённого рассказа Е. И. Замятина.
  () — фильм Мартина Фрича 1958 года.
 «Наводнение: Кто спасет наших детей?» () — фильм 1993 года.
 «Наводнение: Ярость стихии» () — фильм-катастрофа 2007 года по роману Ричарда Дойла.

См. также 
 Флуд, Флад (от  — наводнение).